Die 6. Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 12. bis 19. Mai 2007 in Dänemark ausgetragen. Spielort war Frederikshavn; alle Spiele fanden in der FRH Arena Nord statt.

Schweden gewann zum dritten Mal den Weltmeistertitel und bezwang Finnland im Finale mit 7:3. Bronze ging an die Schweiz.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 9 

Singapur spielt damit bei der Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2009 in der B-Division.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten;

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Offizielle Website

2007
Unihockey 2007
Unihockeywettbewerb in Dänemark
Sportveranstaltung in Frederikshavn Kommune
Weltmeisterschaft 2007